Alan Brown (né le ) est un homme politique écossais et député du Parti national écossais (SNP) pour Kilmarnock et Loudoun élu en 2015. En 2017, Brown a été nommé porte-parole du SNP à Westminster pour les transports, les infrastructures et l'énergie.

Formation 

Brown est né le  à Kilmarnock et y a vécu toute sa vie. Il a fréquenté son école primaire locale et l'académie Loudoun. Il a ensuite fréquenté l'Université de Glasgow où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en génie civil. Il a travaillé, tant dans le secteur public que privé, en tant qu'ingénieur civil.

Carrière politique 

Il a été élu pour la première fois en tant que conseiller du SNP lors de l' élection du conseil de East Ayrshire, en 2007, dans le quartier d'Irvine Valley, en tête du scrutin avec  premières préférences. Il a été réélu aux élections du conseil de East Ayrshire en 2012, remportant le deuxième siège à cette occasion avec  premières préférences. Haut responsable de la délégation du SNP, il a occupé des postes dans le logement et la planification stratégique et ressources.

Brown a été sélectionné pour se présenter aux élections générales de 2015 dans la circonscription de Kilmarnock et Loudoun pour le parti national écossais et a recueilli  votes (55,7%), battant la députée travailliste sortante, Cathy Jamieson. Premier siège écossais à avoir été déclaré le soir de l'élection, ce siège était le premier des cinquante gains nets du SNP réalisés lors de l'élection générale de cette année. Il a prononcé son premier discours le , dans lequel il a cité le poème Is There for Honest Poverty de Robert Burns.

En 2016, il était l'un des 58 députés écossais ayant voté contre le renouvellement du programme nucléaire britannique Trident. Il a affirmé que le programme n'avait pas eu un effet dissuasif et que chaque emploi créé grâce à ce programme coûtait 6,5 millions de £ au contribuable britannique.

Brown a révélé qu'au Parlement, les journalistes du Hansard lui demandent souvent de fournir des "traductions" écrites de ses questions à la Chambre des communes, en raison de la difficulté à comprendre son gros accent Ayrshire. Même dans ce cas, il a déclaré qu'il ne modifierait pas son accent, car ses électeurs «me connaissent localement et savent comment je parle. Ils remettraient en question ce qui se passait si mon accent changeait lorsque je suis arrivé à Westminster».

Malgré la perte de sièges et de soutien du SNP aux élections générales de 2017, Brown a été réélu député de Kilmarnock et de Loudoun avec une majorité de .

Le , Brown a été nommé porte-parole du SNP pour les transports, les infrastructures et l'énergie.

Références

Liens externes 
 
 officiel 

 Contributions au Parlement au Hansard 2010 – présent 
 Compte rendu de vote au Public Whip 
 Alan Brown sur Twitter 
 Profil sur le site du SNP 

Député du 58e Parlement du Royaume-Uni
Député du 57e Parlement du Royaume-Uni
Député du 56e Parlement du Royaume-Uni
Député du Parti national écossais
Représentant de l'Écosse à la Chambre des communes
Étudiant de l'université de Glasgow
Naissance en août 1970